Drei Zerstörer der United States Navy wurden auf den Namen USS O'Bannon getauft:
 USS O’Bannon (DD-177), ein Zerstörer der Wickes-Klasse (1919–1922)
 USS O’Bannon (DD-450), ein Zerstörer der Fletcher-Klasse (1942–1970)
 USS O’Bannon (DD-987), ein Zerstörer der Spruance-Klasse (1979–2005)

OBannon